Hüger ist der Familienname folgender Personen:

 August Hüger (1842–1920), preußischer Generalmajor
 Eduard Hüger (1826–1895), preußischer Landrat im Kreis Zell